Namnet Aurelianus har burits av ett antal olika personer:
 Aurelianus, romersk kejsare (214/215–275)
 Aurelianus (konsul), östromersk statsman omkring år 400
 Ambrosius Aurelianus, brittisk-romersk ledare på 400-talet

Se även 
 Margarodes aurelianus, insektsart